Le mot TEE représente :
 TEE désigne les trains de type Trans-Europ-Express
 TEE est aussi le sigle du Thermo Elastomeric
 TEE est aussi le sigle de Technicentre Est Européen
 TEE est aussi le sigle du Trans Éco Express

Le mot tee peut désigner :
 Au golf, une cheville de bois ou de plastique soutenant la balle lors des départs, ou bien l'aire de départ elle-même.
 tee : une commande Unix qui permet de lire depuis l'entrée standard et écrire sur la sortie standard tout en écrivant dans des fichiers.
 le tee, une espèce de Star Wars.